Tyr kan syfta på:

 Tyr – en asagud i den nordiska mytologin
 Tyr – en aminosyra, se tyrosin
 Týr – en färöisk musikgrupp
 Tyr (album) – ett musikalbum med Black Sabbath
 Tyr (runa) – en runa
 Tyr Sport, Inc. – en tillverkare av vattensportsprodukter
 OK Tyr – en orienteringsklubb i Karlstad.
 4092 Tyr – en asteroid

Geografi

Libanon 

 Tyros, distriktshuvudort, Mohafazat Liban-Sud,

Ryssland 

 Tyr (vattendrag i Ryssland), Marij El,